Le Tour de Burgos 2018 est la  de cette course cycliste sur route masculine, disputée dans la province de Burgos en Espagne. Il a lieu du 7 au 11 août. Il est inscrit à l'UCI Europe Tour 2018 en catégorie 2.HC.

Équipes

Étapes

Déroulement de la course











Classements finals

Classement général

Notes et références

Liens externes 
 

2018
Cyclisme en Espagne en 2018
Cyclisme sur route en 2018
Cyclisme en août 2018